AGC peut faire référence à :
 Acides Gras insaturés Cis, voir Acide gras insaturé ;
 sérine, selon le code génétique ;
 Autorail grande capacité, une catégorie de trains automoteurs construits par Bombardier Transport en association avec Alstom ;
 Apollo Guidance Computer, le système de guidage des alunisseurs des missions Apollo ;
 Automatic level control, un système de régularisation de l'amplitude d'un signal audio ;
  ;
 Association de gestion et de comptabilité ;
 Association Généalogique de la Charente ;
 Asahi Glass Co., Ltd., une entreprise japonaise de l'industrie de verre ;
 Autodefensas Gaitanistas de Colombia, le nom que se donne le Clan del Golfo, un cartel de la drogue colombien.